Indywidualne Mistrzostwa Świata na długim torze 1992

Wyniki 
 13 września 1992 r. (niedziela),  Pfarrkirchen

1992
1992 w long tracku
1992 w Niemczech